BUO steht für:
 Burao Airport (IATA-Code), Flughafen von Burao, Somalia

Buò steht für:
 Ilario Di Buò (* 1956), italienischer Bogenschütze

buo steht für:
 Terei (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Region Bougainville von Papua-Neuguinea

Abkürzung